Le Championnat de tennis de Bournemouth est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute du 21 au .

Jo Durie remporte le simple dames. En finale, elle bat Sophie Amiach, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jo Durie et Debbie Jevans.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bournemouth
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Bournemouth
Tennis en Angleterre en 1981
Sport en avril 1981